L'Union des artistes est une appellation générique qui peut signifier :

 Union des artistes du spectacle (Belgique), association philanthropique belge qui vient en aide aux artistes dans le besoin (depuis 1927) ;
 Union des artistes (France), organisateur du Gala de l'Union des artistes ;
 Union des artistes (Canada), syndicat professionnel représentant les artistes francophones au Canada ;
 Union des artistes modernes, abrégé par le sigle UAM, est un mouvement d'artistes décorateurs et d'architectes ;
 Union des artistes plasticiens tunisiens.

Voir également : Union artistique belge, premier syndicat pour artistes reconnu par la Ligue mondiale des organisations des artistes (1915).